Les Masters de snooker 2009 ont eu lieu du 11 au  à la Wembley Arena de Londres en Angleterre.

Ili ont été remportés par Ronnie O'Sullivan aux dépens de Mark Selby par 10 frames à 8.

Dotation 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break :  £
Break maximum :  £

Wild cards

Tableau final

Finale

Centuries (32) 

140, 127, 100, 100 John Higgins
136, 128, 118, 115, 110, 102, 101, 100 Ronnie O'Sullivan
130, 124 Ali Carter
128, 114, 113, 105 Stephen Maguire
123 Judd Trump
122, 100 Neil Robertson
120, 114, 104, 102, 101, 100 Mark Selby
119, 104 Mark Allen
115 Mark King
106 Graeme Dott
105 Joe Perry

Notes et références

Article connexe 
 Masters de snooker

2009
Snooker en 2009
Sport en Angleterre en 2009
Sport en janvier 2009